Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2003 odbyły się między 5 a 14 kwietnia 2003 w kanadyjskim Winnipeg, w nieistniejącej już Winnipeg Arena.

Tytuł mistrzów świata z poprzedniego roku obronili Kanadyjczycy (Randy Ferbey), którzy w finale pokonali Szwajcarów (Ralph Stöckli) 10:6. W małym finale Norwegowie (Pål Trulsen) pokonali 9:7 Finów (Markku Uusipaavalniemi).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

2003
2003 w curlingu
2003 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Winnipeg